Finzi puede referirse a:

  Gerald Raphael Finzi, compositor británico.
  El jardín de los Finzi-Contini, novela de Giorgio Bassani.
 El jardín de los Finzi-Contini (película), de Vittorio de Sica.